Rozin ist der Familienname folgender Personen:

 Michal Rozin (* 1969), israelische Politikerin
 Paul Rozin (* 1936), US-amerikanischer Psychologe
 Špela Rozin (* 1943), slowenische Schauspielerin

Siehe auch:
 Rozin-Syndrom, Erbkrankheit
 Rosin